Chu Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhu Shan (berg), Zhejiang, 
 Xiaozhu Shan (berg), Shandong, 
 Zhu Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 30,24, long 122,14), 
 Chuishan, kulle, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar